«100 девчонок и одна в лифте» () — американская молодёжная комедия Майкла Дэвиса, в которой молодой студент пытается найти девушку, с которой занялся сексом во время отключения электричества.

Фильм получил негативные отзывы кинокритиков и среднюю оценку среди зрителей.

Сюжет 
Первокурсник Мэтью оказался в лифте с девушкой. Внезапно погас свет, но молодые люди умудрились заняться сексом даже в темноте. И как сказал герой, «наши губы сплелись, руки стали нашими глазами». Поутру, когда дали свет, незнакомки не было. Лишь белоснежные трусики остались у парня как память о прекрасной ночи в лифте. И он, подобно принцу из «Золушки», ищет свою избранницу в женском общежитии, примериваясь к нижнему белью её обитательниц.

В ролях

Награды 
 2000 — приз «Премьера на DVD»

Примечания

Ссылки 

 

Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Кинокомедии США
Кинокомедии 2000 года
Фильмы Майкла Дэвиса
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2000 года